Данный глоссарий даёт краткие толкования терминов бальных танцев. Для более подробного описания рекомендуется перейти по ссылке на отдельную статью, если таковая существует.

А 

 American Rhythm — американский вариант Латиноамериканской программы. Включает танцы Ча-ча (именно ча-ча, а не ча-ча-ча), румба, ист кост свинг (свинг восточного побережья), болеро, мамбо
 American Smooth — американский вариант Европейской (стандартной программы). Включает танцы: вальс, танго, фокстрот, венский вальс.
 Английская школа танца
 Алеман (фр. allemande) - один из видов каблучного поворота

 База — внутренняя поверхность бёдер.
 Баунс (Bounce Action) — является основой танца самба — это сгибание и разгибание коленей с одновременным сокращением мышц живота.
 Бейзик — 1) фасон бального платья, обязательный для выступления на конкурсах для леди младших возрастных категорий. 2) Набор основных, базовых фигур в танце.

В 

 Вариации — определённый набор танцевальных фигур, исполняемых танцорами во время соревнований и показательных выступлений по собственному выбору.
 Венский вальс — танец Европейской программы, исполняется на соревнованиях, начиная с Д класса. Музыкальный размер — 3/4 , темп — 60 тактов в минуту
 Возрастные категории — классификация танцоров по возрасту. Используется для создания равноценной конкуренции на соревнованиях.
Существуют 8 возрастных категорий:
 Дети 0 — старшему в паре в текущем году исполняется 7 и менее лет.
 Дети 1 — старшему в паре в текущем году исполняется 8-9 лет.
 Дети 2 — старшему в паре в текущем году исполняется 10-11 лет.
 Юниоры 1 — старшему в паре в текущем году исполняется 12-13 лет.

 Юниоры 2 — старшему в паре в текущем году исполняется 14-15 лет.
 Молодёжь — старшему в паре в текущем году исполняется 16-17 лет.
 Взрослые — старшему в паре в текущем году исполняется 18-34 года.
 Сеньоры — старшему в паре в текущем году исполняется 35 и более лет.

Примечания: соревнования по 6 танцам в ШБТ — классе и E — классе объединяют 2 категории — Ю1 + Ю2 (Юниоры 1 + Юниоры 2);
Классификация Сеньоров может делиться на «Сеньоры 1» = 35-45 лет, «Сеньоры 2» = 45-55 лет, «Сеньоры 3» = 55-65 лет и Гранд-Сеньоров=65 и более.

Д 

 Джайв — танец Латиноамериканской программы, исполняется на соревнованиях, начиная с класса «Е». Музыкальный размер 4/4, темп — 44 такта в минуту

Е 

 Европейская программа (стандарт) — включает в себя 5 танцев: медленный вальс, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп, и танго. Танцы этой программы характеризуются постоянным контактом партнеров в паре за счет характерного соединения поднятых на уровень плеч рук (лодочка) и контакта в нижней части тела. На конкурсе исполняются в следующем порядке : медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп.

И 

 Импетус поворот ( «толчок») — фигура в бальных танцах, обычно быстрый поворот.
Каблучный поворот партнера.
 Итальянская школа танца

К 

 Квикстеп — танец Европейской программы, исполняется на соревнованиях, начиная с ШБТ. Музыкальный размер — 4/4 , темп — 50 тактов в минуту
 Класс — подобие спортивных разрядов других видов спорта. Существует 8 классов: H-класс (), классы E, D, С, В, А, S-класс (суперкласс), М-класс (международный класс).
 Кресты - баллы, которые ставят судьи для прохождения в следующий тур.

Л 

 Латиноамериканская программа (латина) — включает 5 танцев: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв.
 Линия танца — траектория, по которой двигаются танцоры на танцевальной площадке. В самом общем виде представляет собой замкнутый круг, движение по которому происходит против часовой стрелки (по линии танца)

М 

 Медленный вальс — танец Европейской программы, исполняется на соревнованиях, начиная с Hobby класса. Музыкальный размер — 3/4 , темп — 30 тактов в минуту
 Медленный фокстрот — танец Европейской программы, исполняется на соревнованиях, начиная с С класса. Музыкальный размер — 4/4 , темп — 30 тактов в минуту
 Музыкальность — одна из основных характеристик исполнения танца. Характеризуется, во-первых, адекватной передачей в танце эмоционального содержания музыки, во-вторых, художественным заполнением ритма музыки, которое в эстетических целях допускает определенную агогику

О 

 Обувь — должна соответствовать требованиям, которые касаются покроя (фасона), материалов, используемых для подошвы и верха, формы и расположения каблука. Для Европейской и Латиноамериканской программ используются разные фасоны обуви. На каблуки женских туфель должны надеваться накаблучники.
 Ограничения по костюмам — чем младше танцоры, тем больше ограничений по костюмам, которые касаются фасонов костюмов и используемых материалов. Определенные ограничения по костюмам действуют всегда. Правила спортивного костюма СТСР
 Ограничения по фигурам — чем ниже класс, в котором выступают танцоры, тем меньшее количество фигур разрешено танцевать. Ограничения по фигурам прекращаются начиная с В класса.

П 

 Паркет — покрытие танцевальной площадки. Принципиальное значение имеет качество паркета: отсутствие щелей, неровностей и прочих дефектов. Для правильного и безопасного исполнения танца паркет покрывается тонким слоем парафина.
 Пивот — поворот на одной ноге. 
 Пасодобль- танец Латиноамериканской программы, исполняется на соревнованиях, начиная с С класса. Музыкальный размер 4/4, темп — 62 такта в минуту. Танец обладает весьма сложной композиционной структурой. В музыке выделяются три части (акцента), в которых, в свою очередь, выделяются структурные подразделения.

Р 

 Ритм — одна из основных характеристик музыки и танца. Характеризуется чередованием звуков (музыка) или движений (танец) разной длительности. Разные фигуры в танцах имеют свой собственный, иногда довольно сложный ритм. Несоблюдение конкретного ритмического рисунка исполняемой фигуры и, особенно, несовпадение ритма музыки и танца являются самыми грубыми ошибками танцевания.
 Румба — танец Латиноамериканской программы, исполняется на соревнованиях, начиная с D класса. Музыкальный размер 4/4, темп — 27 тактов в минуту

С 

 Самба (International Ballroom Samba) — танец Латиноамериканской программы, исполняется на соревнованиях, начиная с <<Н>> класса
. Музыкальный размер 2/4, темп — 50 тактов в минуту
 Сентада - завершение танца, при котором партнерша садится на колено партнеру
 Скейтинг система
 Соревнования классификационные
 Соревнования рейтинговые
 Спортивный комиссар
 Стандарт — см. Европейская Программа
 Судейство

Т 
 Танго — танец Европейской программы, исполняется на соревнованиях, начиная с D класса. Музыкальный размер — 4/4 , темп — 33 такта в минуту
 Темп — одна из основных характеристик музыки, её скорость. Измеряется количеством тактов либо количеством ударов в минуту. Разные танцы имеют разный темп. Самый медленный танец — румба (27 тактов в минуту). Самые быстрые — пасодобль (62 такта в минуту) и венский вальс (60 тактов в минуту).
 Техничность — одна из главных характеристик танца. Характеризует качество движений. Чем оно выше, чем виртуознее владение телом, тем выше техничность. Излишняя концентрация на техничности грозит утратой эмоциональности и может привести к механистичности исполнения.

Ф

Фигуры 
 Телеспин — фигура в латиноамериканской программе бальных танцев.

Ч 

 Ча-ча-ча — танец Латиноамериканской программы, исполняется на соревнованиях, начиная с ШБТ. Музыкальный размер 4/4, темп — 30 тактов в минуту.
 Ча-ча — американский вариант названия танца ча-ча-ча.

Э 

 Эмоциональность — передача в танцевании эмоционального содержания музыки. Особую трудность представляет в конкурсном танцевании, поскольку танцоры танцуют под незнакомую музыку.

Ссылки 
 Online энциклопедия Бальных танцев
 Обувь для танцев - материалы

Танцевальная терминология